Storholmen ist der Name von

Storholmen (Lidingö), einer Insel mit gleichnamigen Ort in der Gemeinde Lidingö
Storholmen (Molde), einer Insel in der norwegischen Gemeinde Molde
Storholmen (Sula), einer Insel in der norwegischen Gemeinde Sula
Storholmen (Sundsvall), einer Insel in der Gemeinde Sundsvall
Storholmen (Vaxholm), einer Insel in der Gemeinde Vaxholm.

Storholmen fyr ist die Bezeichnung eines Leuchtturms in Norwegen.